Пушкинская улица (бел: Пушкінская вуліца) — улица в Ленинском и Московском районах Бреста,  частично расположена в историческом центре города.

История

Расположение 
Ориентирован с юго-запада на северо—восток. Находится между улицами Мицкевича и Маяковского, параллельно которым. Является продолжением улицы Энгельса, начинается от площади Ленина, пересекает улицы Карла Маркса, Комсомольскую, Советскую, Куйбышева, Карбышева, бульвар Космонавтов, улицу Кирова, Горького, с северо—запада примыкает к улице Кирова и улице Менжинского, а с юго—востока улице Папанина.

После пересечения железнодорожных путей проходит через территорию частной застройки, с северо—запада к ней примыкают улицы Пивоварная, 1-й Минский переулок, улицы Володарского и Придорожная, с юго-востока 2-й Минский переулок, Толстого, Шолохова, Улицы Тургенева, Восточная, Челюскина, Сикорского, после пересечения с улицей Пионерской, проходит под эстакадой Каменецкого шоссе до улицы Якуба Коласа. Длина улицы около 2,6 км.

Здание

Нечётная сторона 

 № 1 ( ул. Ленина, 32 ) — четырехэтажное здание.
 №7 — кинотеатр «Мир»
 №9 ( ул. Комсомольская, 25 ) — Фабрика «Надежда»

 № 11 (вул. Комсомольская, 38) — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 19 — Брестская областная научно-техническая библиотека
 № 21 — здание Брестской женской гимназии— Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 23 — Брестская областная стоматологическая поликлиника — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 29 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 31 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 33 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 35 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 41 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 (бул. Космонавтов, 48) — Брестская областная библиотека имени М. Горького.
 № 63 — двухэтажное здание. Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.
 № 65 — Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта.
 Католическое (Польское) кладбище

Четная сторона 

 № 4 ( ул. Ленина, 24 ) — четырехэтажное здание.

 №10 — здание ( XIX век ). Ныне в нем находится консульство Российской Федерации. — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Г000020
 №16/1 - " Брестпроект "
 № 18 — трехэтажный жилой дом (начало XX века ). В период оккупации Бреста немецкими оккупантами в аптеке по заданию партийного подполья работала Галиной Александровной Аржановой, в память о которой в 1964 году на здании была установлена мемориальная доска. — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 20 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 22 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 ( ул. Куйбышева, 15 ) — ТЦ «Gallery Grand».

 ( ул. Карбышева, 25 ) — Центральный рынок .
 № 38 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 42 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 100 — девятиэтажное здание. Общежитие №4 БрГУ.

Ссылки 

Улицы, названные в честь Александра Пушкина
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье
Улицы Бреста